La saison 2013-2014 du Championnat d'Iran de football est la trente-deuxième édition du championnat national de première division iranienne. Les seize meilleurs clubs du pays prennent part au championnat organisé par la fédération. Les équipes sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles rencontrent leurs adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division tandis que le  affronte le  de D2 en barrage de promotion-relégation.

C'est le Foolad Ahvaz qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur le Persépolis FC et trois sur le duo Sepahan Ispahan-Naft Teheran. Il s'agit du second titre de champion d'Iran de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
En fin de saison, le champion, le vice-champion et le vainqueur de la Coupe d'Iran se qualifient pour la phase de groupes de la Ligue des champions tandis que le  du classement doit passer par le tour préliminaire. Si le vainqueur de la Coupe se classe parmi les trois premiers, c'est le  qui obtient son billet pour les barrages de la Ligue des champions.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Les clubs de Damash SC, Malavan FC, Tractor Sazi, Esteghlal Téhéran et Persépolis FC sont sanctionnés d'un point de pénalité à la suite des troubles causés par leurs supporteurs.

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}
 Fajr Sepasi est relégué en deuxième division et remplacé par Paykan FC.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Iran de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat d'Iran de football
Iran M1
2013 en Iran
2014 en Iran